Арнабольди () — фамилия итальянского происхождения. Известные носители:

 Арнабольди, Александр (1827—1896) — итальянский поэт.
  — швейцарский архитектор.

См. также 
 Альбаредо-Арнабольди — коммуна в Италии, в регионе Ломбардия, провинция Павия.

Примечания